A Capela de Nossa Senhora das Vitórias  é uma capela pertencente ao Club de Regatas Vasco da Gama situada dentro do Estádio São Januário. É dedicada a Nossa Senhora da Vitória, padroeira da agremiação.

O templo foi inaugurado em  15 de agosto de 1955. Sua construção contou com a ajuda de dez clubes portugueses, que mandaram caixas com terras de suas sedes. Porto, Benfica e Sporting foram alguns deles.

É muito utilizada pelos atletas em momentos decisivos, como concentrações antes dos jogos. Além deles, os sócios e funcionários do clube também a visitam frequentemente. Por esta capela já passaram jogadores famosos como: Romário, Edmundo e Roberto Dinamite. Inclusive o ex presidente do clube, Roberto Dinamite, se casou nela.

A capela Nossa Senhora das Vitórias fica atrás de um dos gols, à direita da tribuna de honra e, já inviabilizou inúmeros projetos de ampliação do estádio de São Januário, uma vez que, a diretoria não admite destruir o templo para fechar o anel da arquibancada.

Igrejas da cidade do Rio de Janeiro
Club de Regatas Vasco da Gama